Scott es una compañía suiza dedicada a la producción de bicicletas en todas las modalidades de ciclismo, y material deportivo para deportes de invierno y de motores. La compañía tiene su oficina principal en Givisiez, Suiza. Pero también tiene oficinas en Europa, Asia e India.

Historia 
En 1958 el ingeniero y esquiador Ed Scott de Sun Valley, Idaho en EE. UU. inventó unos bastones de ski de aluminio, que superaban a los hasta entonces existentes hechos de bambú o acero. Con base en ese éxito, la compañía empezó a producir material deportivo de distintos tipos. En 1970 comercializaron sus primeras gafas protectoras para motocross, a las que siguieron más productos para dicha disciplina.

En 1978 se produjo su expansión a Europa, fijando su sede central en Friburgo, Suiza,  ciudad que era conocida por Ed Scott al haber sido estudiante allí.

En 1986 produjeron su primera bicicleta de montaña. Sin embargo, tendría mayor relevancia el manillar aerodinámico utilizado por Greg LeMond en la contrarreloj final del Tour de Francia 1989 entre Versalles y París, con el que el estadounidense logró el maillot amarillo en la última jornada en detrimento de Laurent Fignon por ocho segundos, la diferencia más pequeña de la historia de la Grande Boucle. Su uso se extendería tanto en el ciclismo como en otras disciplinas, como el triatlón.

El nombre Scott USA fue cambiado a Scott Sports, en consonancia con su mayor énfasis en el mercado europeo.

Patrocinio 
Actualmente es el patrocinador oficial de bicicletas para el equipo ciclista profesional australiano de categoría UCI WorldTeam el Mitchelton-Scott masculino y el Mitchelton Scott femenino.

Referencias

Enlaces externos 
 Scott Chile
 Scott España

Empresas de Suiza
Empresas fundadas en 1958
Fabricantes de bicicletas